Пенное () — упразднённый посёлок, входивший в Демьянковский сельсовет Добрушского района Гомельской области Беларуси.

На западе и юге граничит с лесом.

В результате катастрофы на Чернобыльской АЭС и радиационным загрязнением жители (5 семей) переселены в 1990 году в чистые места.

География

Расположение 
В 32 км на северо-восток от Добруша и железнодорожной станции в этом городе, на линии Гомель — Унеча, в 60 км от Гомеля, в 1 км от границы с Россией.

Транспортная система 
Транспортная связь по просёлочной дороге, а потом автодороге Демьянки — Добруш. Жители посёлка выселены, жилых домов нет (1990 год). Планировка состоит из короткой прямолинейной улицы. Застройка деревянными домами.

История 
Основан в начале XX века переселенцами с соседних деревень. В 1926 году в Старозакружском сельсовете Ветковского района Гомельского округа. В 1929 году жители вступили в колхоз. В 1959 году посёлок находился в составе колхоза «Юбилейный» с центром в деревне Морозовка.

В 2005 году посёлок Пенное исключён из данных по учёту и регистрации административно-территориальных и территориальных единиц как фактически несуществующий населённый пункт.

Население

Численность 
 1990 год — жители деревни (5 семей) переселены

Динамика 
 1926 год — 30 дворов, 162 жителя
 1959 год — 151 житель (согласно переписи)
 1990 год — жители деревни (5 семей) переселены

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Примечания

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.1, кн.1. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2004. 632с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0303-9 ISBN 985-11-0302-0

Ссылки 

Исчезнувшие населённые пункты Добрушского района 
Населённые пункты Чернобыльской зоны отчуждения (Белоруссия)